Бе́кман (, , , ) — русская транскрипция ряда фамилий.

Носители фамилий 
 Бекман, Альфред Андреевич (1896—1991) — автор ряда учебных пособий по судовождению, штурманским и навигационным приборам.
 Бекман, Арнольд Орвилл (1900—2004) — американский химик.
 Бекман, Аста (1917—2010) — финская актриса.
 Бекман, Брор (1866—1929) — шведский композитор и музыкальный педагог.
 Бекман, Валериан Александрович (1802—1870) — горный инженер, чиновник, менеджер, генерал-майор, дворянин, помещик.
 Бекман, Владимир Александрович (1848—1923) — русский государственный и военный деятель, генерал от кавалерии.
 Бекман, Гуннель (1910—2003) — шведская писательница.
 Бекман, Густав Юльевич (1912—после 1967) — проектировщик, начальник строительства и, впоследствии, главный инженер Новопортовского мерзлотника.
 Бекман, Жозе (1897—1987) — бельгийский оперный певец (баритон).
 Бекман, Игорь Николаевич (1941—2019) — русский радиохимик.
 Бекман, Иоганн (1739—1811) — немецкий учёный и просветитель.
 Бекман, Йохан — финский учёный, публицист.
 Бекман, Исаак — голландский механик, математик и натурфилософ, один из выдающихся деятелей научной революции XVII века.
 Бекман, Кай — шведская художница и писательница.
 Бекман, Леонид Карлович (1872—1939) — российский биолог, агроном, музыкант-любитель.
 Бекманн, Лийси (1924—2004) — финский дизайнер
 Бекман, Макс — немецкий художник.
 Бекман, Мануэл (1630—1685) — бразильский плантатор и торговец, также известный как Бекиман, руководитель вооружённого восстания 1684—1685 годов против португальских колониальных властей.
 Бекман, Мартин — польский писатель.
 Бекман, Миа (1877—1958) — финская актриса.
 Бекман, Николай Петрович — Георгиевский кавалер (подполковник; № 7010; 4 декабря 1843).
 Бекман, Пер (род. 1950) — шведский хоккейный тренер.
 Бекман, Роман — ливонец, служивший толмачом и послом в России в конце XVI — начале XVII века.
 Бекман, Теа (1923—2004) — нидерландская детская писательница.
 Бекман, Теодор (1895—1973) — американский экономист, маркетолог.
 Бекман, Теофиль (1896—1955) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Бекман, Фёдор Фёдорович (1821—1881) — петербургский архитектор.
 Бекман, Фёдор Фёдорович — Георгиевский кавалер (полковник; № 5396; 6 декабря 1836).
 Бекман, Фриц (1803—1866) — комик XIX века.
 Бекман, Фритц-Хуго (1907—1993) — финский актёр, режиссёр, театральный деятель.
 Бекманн, Ханс Фриц — немецкий поэт-песенник и киносценарист
 Бекман, Эрик (род. 1988) — шведский гитарист.
 Бекман, Эрнст Отто (1853—1923) — немецкий химик.
 Бекман, Яков Николаевич (1836—1863) — русский революционный деятель, журналист.
 Бекман, Денис Андреевич (род. 1994) — российский общественный деятель, журналист, один из участников проекта на YouTube NEPROVOKATOR.

Составные фамилии 
 Бекман-Щербина, Елена Александровна (1882—1951) — российская пианистка.
 Ковшук-Бекман, Михаил Фомич (1898—1971) — начальник управления МГБ по Красноярскому краю, генерал-майор.

Другое 
 (3737) Бекман — сравнительно крупный астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса.
 Beckmann (1900—1926) — ликвидированная немецкая автомобильная марка.
 Beckman Coulter — американская компания, производящая биомедицинское лабораторное оборудование.

См. также 
 
 
 
 Термометр Бекмана

Примечания